Fearns ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Fearns (* um 1960), deutsche Country- und Folksängerin 
 John Michael Fearns (1897–1977), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in New York
 Kent Fearns (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler